Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Есинка“ Ржевского района Тверской области.

Примечания